Jánoshegy steht für:
 den ungarischen Namen der Gemeinde Kremnické Bane in der Slowakei
 einen Stadtteil im Bezirk Hegyvidék der Stadt Budapest in Ungarn